Первая лига 1961 () — 27-й сезон чемпионата Польши по футболу. Он начался 19 марта 1961 года и закончился 19 ноября 1961 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Польши 1961 на rsssf.com 

1961
Польша
Спорт в Польше в 1961 году